Rettenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Rettenberg, Gemeinde im Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Rettenberg (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Rettenberg (Friedberg), Ortsteil der Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rettenberg (Iffeldorf), Ortsteil der Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rettenberg (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

 Rettenberg (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortschaft von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rettenberg (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rettenberg (Gemeinde Leibnitz), Ortschaft von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rettenberg (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Bauten:
 Burg Rettenberg in Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burgruine Alt-Rettenberg in Kolsassberg, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Burgruine Neu-Rettenberg in Kolsassberg, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Berge:
 Rettenberg (Kitzbüheler Alpen), 867 m, über Reith bei Kitzbühel, Tirol